Colebrooke kan syfta på:

 Colebrooke, Devon - en ort i Devon, England
 Colebrooke River - ett vattendrag i Nordirland

Personer
 Henry Thomas Colebrooke (1765-1837), brittisk filolog